Это список знаменосцев, которые представляли Израиль на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Израиль на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Израиль